Demak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Demak (ort), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Demak, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Demak, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Demak (vattendrag), Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar